Nederlandstalig:
 The Masked Singer (Nederland)
 The Masked Singer (Vlaanderen)

Anderstalig onder andere:
 King of Mask Singer, Zuid-Koreaans televisieprogramma waar de andere versies op gebaseerd zijn
 Mask Singer (Frankrijk)
 The Masked Singer (Australië)
 The Masked Singer (Duitsland)
 The Masked Singer (Oekraïne)
 The Masked Singer (Verenigde Staten)